Lassila kan avse:
 Lassila – finska namnet på en stadsdel i Haga i Helsingfors, se Lassas
 Lassila – finskt namnet på en by i Norrmark i Satakunta, se Klåsmark
 Lassila, Kristinestad – en ö i Österbotten